Kowalów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kowalów, village de la voïvodie de Lubusz
 Kowalów, village de la voïvodie de Basse-Silésie